Джвари (, досл. «крест») — многозначный термин.

 Джвари — грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты.
 Джвари — город на западе Грузии.
 Джвари — станция Грузинской железной дороги, расположенная в одноимённом городе; конечная станция ответвления Ингири — Джвари.
 Джвари (перевал)
 «Джвари» — религиозно-экстремистская организация.

См. также 
 Крестовый перевал (иногда Джварский перевал или перевал Джвари, от  [джвари] — крест) — перевал на Военно-Грузинской дороге.

Примечания